Fischen steht für: 
 Angeln (Fischfang) als Sportart
 Fischerei, Wirtschaftszweige, die sich mit dem Fangen oder Züchten von Fischen beschäftigen
 Binnenfischerei an Bächen, Flüssen und Seen
 Magnetfischen

Fischen ist der Name folgender Orte
 Fischen im Allgäu, Gemeinde im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Fischen am Ammersee, eine Gemarkung in Bayern, siehe Pähl
 Fischen (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft der Gemeinde Neuhofen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:

 Fischeln (südlichster Stadtbezirk Krefelds)
 Phishing (Versuche, über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten an persönliche Daten eines Internet-Benutzers zu gelangen)
 Meister des Fischener Vesperbildes